Ганцев — имя собственное; распространено в виде фамилий, имеет женскую форму .
 Ганцев, Дмитрий Фёдорович (1918—1968) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Ганцев, Шамиль Ханафиевич (род. 1951) — советский и российский учёный и клиницист, хирург, онколог, педагог; общественный деятель.

См. также 
 Ганц